Mniów est le nom :
 de la gmina de Mniów, dans le powiat de Kielce, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Mniów, chef-lieu de cette gmina